Габриэль Рамос да Пенья (; ) — бразильский футболист, вингер клуба «Пучхон 1995».

Карьера

Молодёжная карьера 
Воспитанник футбольного клуба «Баия». Позже занимался футболом в академии «Фламенго».

«Куяба» 
В феврале 2017 года отправился в аренду в бразильский клуб «Куяба». Дебютировал за клуб 17 апреля 2017 года в Кубке Бразилии против «Гояса». В бразильской Серии С дебютировал 14 мая 2017 года против «Ботафого Параибано». Также выиграл с клубом Лигу Мату-Гросенсе.  По окончании аренды вернулся во «Фламенго».

«Динамо» Батуми 
В июне 2018 года перешёл в батумское «Динамо». Дебютировал за клуб 18 июня 2018 года против «Мерани». Дебютный гол забил 1 июля 2018 года в матче против «Гагры». В сезоне 2018 года был основным игроком команды. Также стал серебряным призёром Эровнули лиги 2, благодаря чему получил с клубом путёвку в Эровнули лигу, высший дивизион грузинского футбола. Дебютировал в чемпионате 1 марта 2019 года в матче против «Сабуртало». Первым голом в сезоне отметился 30 марта 2019 года в матче против «ВИТ Джорджии». В общей сумме провёл 57 матчей за клуб во всех турнирах и отличился 9 забитыми голами.

«Торпедо-БелАЗ» 
В марте 2020 года перешёл в белорусский клуб «Торпедо-БелАЗ». Дебютировал за клуб 19 марта 2020 года в матче против солигорского «Шахтёра», в котором забил победный гол в самой концовке матча. Футболист сразу стал ключевым игроком клуба. В матче 20 июня 2020 года против «Ислочи» оформил дубль. По итогу сезона вышел на поле 30 раз, отличившись 12 забитыми голами и отдав 9 результативных передач во всех турнирах. В декабре 2020 года появились слухи, что игрок по окончании сезона сменит клубную прописку. В январе 2021 года игрок покинул клуб.

«Рига» 
В январе 2021 года перешёл в латвийскую «Ригу». Дебютировал за клуб 19 марта 2021 года в матче против «Лиепая», где сам футболист также отличился первым забитым голом за клуб на 8 минуте матча. В августе 2021 года отправился в аренду в бразильский клуб из Серии B «Лондрину». Дебютировал за клуб 29 августа 2021 года против «Бруски». Оставался игроком замены, выйдя на поле только в 5 матчах. По окончании аренды вернулся в латвийский клуб. Сезон 2022 года начал с матча 1 апреля 2022 года против «Супер Новы», где также, как и в дебютном матче, отличился забитым голом в первой же игре. По итогу сезона 2022 года стал серебряным призёром Высшей Лиги.

«Пучхон 1995» 
В январе 2023 года перешёл в южнокорейский клуб «Пучхон 1995». Дебютировал за клуб 4 марта 2023 года в матче против клуба «Соннам», выйдя на замену на 84 минуте.

Достижения 
 «Куяба»
 Победитель Лиги Мату-Гросенсе — 2017

 «Лондрина»
 Победитель Лиги Паранаэнсе — 2021

Примечания 

Футболисты Бразилии
Игроки ФК «Куяба»
Игроки ФК «Динамо» Батуми
Игроки ФК «Торпедо-БелАЗ»
Игроки ФК «Рига» (2015)
Игроки ФК «Лондрина»
Игроки ФК «Пучхон 1995»